Hammermuseum heißen:
 Hammermuseum (Hannover), Hannover
 Hammermuseum Frankfurt, Frankfurt am Main